Hästharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästharun (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Hästharun (vid Bodö, Nagu), Åboland, 
 Hästharun, Hangö, Nyland,

Se även
Hästharuna
Stora Hästharun
Lilla Hästharun

Robotskapade Finlandförgreningar